Alkkula kan syfta på:
Alkkula – finska namnet på en ort i Övertorneå kommun i Sverige, se Alkullen
Alkkula – en tätort i Övertorneå kommun i Finland, se Övertorneå kyrkoby